lac Kivu, lac de la République démocratique du Congo et du Rwanda ;
 région géographique de l'est de la République démocratique du Congo ; 
 nom de plusieurs entités administratives, passées ou présentes en République démocratique du Congo, dont : 
 province du Kivu en République démocratique du Congo, ayant existé de 1933 à 1962 et de 1966 à 1988. Elle fut divisée en 1988 entre trois provinces, le Nord-Kivu, le Sud-Kivu et le Maniema,
 province du Nord-Kivu en République démocratique du Congo,
 province du Sud-Kivu en République démocratique du Congo ;
 Kivu lacus, un lac de Titan ;
 Comité national du Kivu, une compagnie privée chargée de l'exploitation de l'est de la République démocratique du Congo, du temps de l'État indépendant du Congo ;
 Guerre du Kivu.